Em 1911–12 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa e os Jogos Olímpicos Nacionais, e o FC Porto venceu a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional de Portalegre – SL Portalegre
Não-oficiais
 Jogos Olímpicos Nacionais – Benfica
 Taça do Império – Benfica
 Taça José Monteiro da Costa – FC Porto

Futebol de 1911 em Portugal
Futebol de 1912 em Portugal
1911–12